Бассано:

Места

В Италии 
 Бассано-Брешано — коммуна в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Брешия.
 Бассано-дель-Граппа — коммуна в регионе Венето, подчиняется административному центру Виченца.
 Бассано-ин-Теверина — коммуна в регионе Лацио, подчиняется административному центру Витербо.
 Бассано-Романо — коммуна в регионе Лацио, подчиняется административному центру Витербо.
 Сан-Бассано — коммуна в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Кремона.
 Бассано — небольшое заболоченное озеро в муниципалитете Бассано-ин-Теверина (Италия).

В Канаде 
  — город.
  — аэропорт.

Персоналии 
  (1936—2001) — южноафриканский спортивный журналист.
  (род. 1975) — британский крикетист родом из ЮАР, сын Брайана Бассано.
 Юг Маре, герцог де Бассано (1763—1839) — французский дипломат, журналист, адвокат, политик и государственный деятель.

Изобразительное искусство 
 Бассано — династия художников XVI — начала XVII века из семьи да Понте.
 Первый её представитель:  (около 1475—1530).
 Его сын: Якопо Бассано (около 1510—1592).
 Его сыновья, работавшие в его мастерской:
  (1533—1613),
 Франческо Бассано Младший (1549—1592),
 Леандро Бассано (1557—1662),
  (1566—1621).
  (1829—1913) — лондонский фотограф-портретист высшего общества.
  (1584—1648) — итальянский художник и гравёр.

Музыка 

  — итальянский певец Антонио Бассано Сарри, известный под названием Бассано (1946—1992).
 Джованни Бассано (1558—1617) — итальянский композитор и музыкант.
  — итальянский музыкант; возможно, еврейского происхождения.
  (1818—1908) — английская оперная певица, сестра Александра Бассано.
  (род. 1945) — английский дирижёр, потомок Энтони Бассано.
  — итальянский и английский музыкант, сын Еронимо Бассано.

Прочее 
 «Бассано Виртус» — итальянский футбольный клуб из города Бассано-дель-Граппа.
 Сражение при Бассано — битва между Францией и Австрией 8 сентября 1796 года.
  — астероид.

См. также 
 Бассани
 Бассиано